désigne :

  en Arkansas ;
  ;
 Mound City en Illinois ;
 Mound City au Kansas ;
  au Kansas ;
 Mound City (Missouri) au Missouri ;
 Mound City dans le Dakota du Sud.

Voir aussi 
 .